Der European Baseball Champions Cup, bis 2018 CEB European Cup ist der höchstrangige europäische Klubpokal im Baseball. Der Cup wurde 1963 zum ersten Mal ausgetragen. Seit 2008 wird der Pokal in zwei Pools (Turnieren) gespielt. Von 2013 bis 2015 ermittelten die jeweils Ersten und Zweiten der beiden Pools den CEB European Cup Sieger im European Champion Cup Final Four. 

Seit dem Jahr 2016 spielen jeweils 8 Mannschaften in zweit Pools im European Champions Cup (A-Pool) und im Baseball Confederation Cup (bis 2018 CEB Cup) (B-Pool), wobei der Gewinner des CEB Cups in den European Champions Cup aufsteigt und der Letztplatzierte des European Champions Cups in den CEB Cup absteigt. Darunter existieren noch der Federations Cup (C-Pool) und die Federations Cup Qualifiers (D-Pool).

Rekordsieger ist der Parma Baseball Club aus Parma (Italien) mit 15 Titeln.

Bisherige Sieger

Medaillenspiegel

Meistertabelle

Weblinks

Einzelnachweise 

Baseballwettbewerb